Нарва-Йиесуу (; ест. вимова: [ˈNɑrʋɑ-ˈjɤesuː ]; , Усть-Нарва, Нарва-Йыэсуу, Усть-Нарова) — місто в Іда-Віруському повіті на північному сході Естонії.

Географія 
Він розташований на північному узбережжі Балтії у Фінській затоці. Назва міста естонською та російською мовами означає «гирло Нарви», річки, яка утворює кордон з Росією.

Нарва-Йиесуу має населення 2602 (станом на 1 січня 2010 р.).  Як і в сусідньому місті Нарва, більшість жителів сьогодні є російськомовними, хоча відсоток корінних естонців дещо вищий в Нарві-Йиесуу (13% проти 4% у Нарві).

Нарва-Йиесуу позначає північно-східний кінець Європейської прибережної доріжки E9, яка проходить протягом 5000 км (3125 миль) від Кабо-де-Сан-Вісенте в Португалії.

Історія 
Поселення, ймовірно, виникло в XIV столітті, тоді входило до складу Естонського герцогства, домініону Лівонського ордену в межах Terra Mariana з 1346 року. Вперше це було задокументовано в акті 1503 року, виданому магістром ордену Вольтером фон Плеттенбергом, і тут було розташовано зовнішню гавань міста Нарва з 16 століття, де було кілька деревних запасів, лісопильних заводів та невелика суднобудівна промисловість.

Німецька назва Hungerburg нібито походить від російського імператора Петра Великого, який під час битви при Нарві 1704 року помітив велику бідність сільського населення. Маяк Нарва-Йиесуу був зведений в 1808 році.

17 травня 2021 року тут згорів храм Естонської Православної Церкви Московського патріархату.

Туризм 

Завдяки 8 км - довгий білопіщаний пляж, висаджений соснами - який вважається одним із найкрасивіших в Естонії - Нарва-Йиесуу вже давно є популярним місцем літнього відпочинку. Наприкінці 19 - на початку 20 століття це було курортне містечко, яке відвідувало дворянство з Санкт-Петербурга, якому менше 150 км на схід і від Москви. За радянського періоду його багато відвідували мешканці перейменованого Ленінграда, особливо російська інтелігенція, багато з яких придбали дачі в Нарві-Йиесуу або на околиці.

У перші десять-п'ятнадцять років після відновлення незалежності Естонії Нарва-Йиесуу було мало відвідувачів; таким чином, велика кількість готелів та гостьових будинків закривають свої двері та виходять з ладу. За останні кілька років його курортні бази були оновлені, а кількість туристів зростає, проте кількість готелів все ще значно нижча порівняно з кінцем 1980-х.

Поблизу Нарва-Йиесуу, 2 км на південний захід від межі міста лежить нудистський пляж Нарва-Йиесуу, єдиний офіційний нудистський пляж в Естонії.

Галерея

Примітки

Посилання 
 Нудистський пляж Нарва-Йесуу 
Міста Естонії